

Patronyme 

 Émile Brachard (1887-1944), journaliste et homme politique français ;
 Grégori Brachard (né en 1980), joueur de volley-ball français ;
 Jean-Charles-Nicolas Brachard (1766-1846), sculpteur français.

Autres 
 Le rapport Brachard, rapport parlementaire français rédigé en 1935, relatif au statut professionnel des journalistes.
 La loi Brachard, loi française de 1935 ayant créé  le statut de journaliste professionnel.
 La papeterie Brachard, magasin genevois.